M55 — многозначный термин:

 M55 — шаровое звёздное скопление в созвездии Стрельца.
 М-55 — советский и российский высотный дозвуковой разведчик.
 М55 — российская автомобильная дорога федерального значения.
 Siemens M55 — сотовый телефон.
 M55 — американская 203,2-мм самоходная артиллерийская гаубица, принятая на вооружение в 1956 году.
 М-55 — советская подводная лодка типа М — «Малютка».
 M55 — югославская зенитная установка.